Тази статия представлява сезон 2021/22 в ОФГ Видин.

„А“ ОГ Видин

Отбори

Класиране

Източници 
 Сезон 2021/22 в bulgarian-football.com

2021/22
Сезон 2021/22 във футбола